A Segunda División 1934-35-ös szezonja volt a bajnokság hetedik szezonja. A bajnokságban három csoportba osztva 24 csapat vett részt. Minden csoport első két helyezettje egy rájátszásba került, ahonnan, már a megszokottakhoz hasonlóan, az első két csapat jutott fel az első osztályba.

1. csoport

2. csoport

3. csoport

Rájátszás 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2